Скочи́ще () — посёлок, входит в Брусиловский район Житомирской области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 126 человек. Почтовый индекс — 12643. Телефонный код — 4162. Занимает площадь 19,721 км². Код КОАТУУ — 1820985003.

Местный совет 
12643, Житомирська обл., Брусилівський р-н, с.Скочище, вул.Мороженка

Ссылки 
 Скочище на сайте Верховной рады Украины 
 Административно-территориальное устройство Житомирской области 

Населённые пункты Брусиловского района